Risultati delle gare femminili della Coppa del Mondo di snowboard 2011:

Legenda:
PGS = Slalom gigante parallelo
PSL = Slalom speciale parallelo
SBX = Snowboard cross
HP = Halfpipe
SBS = Slopestyle

Note

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di snowboard 2011 - Risultati uomini

Collegamenti esterni 
  

Sci nel 2011
2011